El padre Gallo, telenovela chilienne diffusée en 1970 ; 
 El padre Gallo, telenovela mexicaine diffusée en 1986.